Estação McMurdo
Estreito de McMurdo
Plataforma de gelo de McMurdo
McMurdo (cratera)

Desambiguação